Реч нула може бити
 0 (број), број који је неутрални елемент адитивне групе комплексних бројева.
 Нула функције, уређени скуп параметара за кога је је вредност неке функције једнака нули.
 Гроф Нула, научнофантастични роман Вилијама Форда Гибсона.